

Agricoltura
 Segala – cereale

Geografia
 Ségala – regione francese
 Ségala – comune rurale del Mali
 Segala – centro abitato della Tanzania

Persone
 Francesco Segala – scultore italiano
 Giovanni Segala – pittore italiano
 Mario Segala – politico italiano
 Pierre Ségala – politico francese
 Renzo Segala – giornalista italiano